Константин Флёров:
 Флёров, Константин Константинович (1904—1980) — советский палеонтолог, доктор биологических наук.
 Флёров, Константин Фёдорович (1865—1928) — инфекционист, доктор медицины, профессор Московского университета.